Кувшиново — топоним в России:

 Кувшиново — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Кувшиново — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.
 Кувшиново — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Кувшиново — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Кувшиново — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Кувшиново — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Кувшиново — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Кувшиново — деревня в городском округе Зарайск Московской области.
 Кувшиново — деревня в Москаленском районе Омской области, упразднена в 1999 г.
 Кувшиново — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Кувшиново — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Кувшиново — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Кувшиново — город в Тверской области.
 Кувшиново — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Кувшиново — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Кувшиново — железнодорожная станция Московского региона Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Кувшинов
 Кувшинова